Жига́н — многозначный термин.

Фамилия 
 Жиган, Анатолий Иванович (1917—1964) — советский футболист и тренер.
 Рома Жиган (настоящее имя Роман Васильевич Чумаков; род. 1984) — российский рэпер.

Другое 
 Жиган — на воровском жаргоне — вор-рецидивист.
 Жиган — речное судно.
 Жиган-лимон — музыкальный альбом Михаилa Кругa.

См. также 
 Жиганск (значения)

Примечания